И́влин, Э́влин () — англоязычная фамилия. Известные носители:

  (род. 1966) — бразильская актриса.
 Ивлин, Джон (1620—1706) — английский писатель, садовод и мемуарист, коллекционер.
  (1617–1699) — английский политик и парламентарий.
  (1909—1967) — американская актриса.
  — канадская художница.
  (1759—1839) — британский парламентарий.
  (1723–1783) — британский военный и парламентарий.
  (1822–1908) — британский консервативный политик и парламентарий.
  (1626–1692) — английский парламентарий.
  (род. 1962) — валлийский футболист.

См. также 
 Эвелин

Примечания